Скальные суслики () — род грызунов из трибы  (Marmotini), обитающих на территории США и Мексики. Ранее скальных сусликов относили к обширному роду  в качестве подрода или видовой группы. Однако поскольку секвенирование ДНК гена  показало, что суслики в традиционном составе парафилетичны по отношению к ,  и , из состава рода сусликов было выделено семь самостоятельных родов, в том числе и скальные суслики.

Виды 

Ранее все эти виды рассматривались в составе подрода Otospermophilus рода Spermophilus.

Иногда как самостоятельный вид выделяется также . Однако данные генетики свидетельствуют о том, что черноголовый суслик — лишь обособленная эволюционная ветвь калифорнийского. Красная книга МСОП классифицирует его как подвид Otospermophilus beecheyi atricapillus (). При этом ряд генетических исследований обосновал выделение отдельного вида Otospermophilus douglasii, популяции которого прежде обычно относили к калифорнийским сусликам.

Кладограмма 
Ниже представлена кладограмма наземных беличьих по данным анализа цитохрома b (Helgen et al., 2009: fig. 2). Таксоны, традиционно объединявшиеся в род Spermophilus s. l., выделены зелёным фоном.

Исходя из результатов анализа, скальные суслики являются сестринским таксоном .

Примечания 

 
Роды млекопитающих